Bitwa pod Chełmem (1794) – bitwa w czasie insurekcji kościuszkowskiej pomiędzy wojskiem polskim a rosyjskim.
 Bitwa pod Chełmem (1920) – walki polskiej 7 Dywizji Piechoty z oddziałami sowieckich 7 i 25 Dywizji Strzelców w okresie wojny polsko-bolszewickiej.